Tripodion, biljni rod iz porodice mahunarki rasprostranjen po čitavom Mediteranu. Postoje dvije priznate vrste jednogodišnjeg bilja i trajnica.

Vrste 
 Tripodion kremerianum (Coss.) Lassen
 Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.

Sinonimi 
 Ludovicia Coss.
 Physanthyllis Boiss.

Izvori 

Loteae